Sinobirma är ett släkte av fjärilar. Sinobirma ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Påfågelsspinnare
Sinobirma